Carlos Borja puede referirse a:

 Carlos Borja (baloncestista) (1913–1982), baloncestista mexicano;
 Carlos Borja (futbolista boliviano) (1960–), futbolista boliviano;
 Carlos Borja (futbolista estadounidense) (1988–), futbolista estadounidense.